Ajakli (russisch ) ist der Name folgender Fließgewässer in Russland:

 Ajakli (Cheta), Zufluss der Cheta in der Region Krasnojarsk
 Ajakli (Talaja), Zufluss der Talaja bzw. des Melkojesees in der Region Krasnojarsk